NORSAR () — сейсмическая антенная решётка, созданная в 1968 году в рамках договора между Норвегией и США по фиксации землетрясений и ядерных взрывов.

В 1973 году NORSAR стала первой системой, подключённой к компьютерной сети ARPANET за пределами США.

Расположена к северу от Осло в посёлке Хьеллер.

Примечания

Ссылки 
 

Наука в Норвегии
Организации Норвегии
Сейсмология
Акерсгус